Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1977 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 12 по 13 февраля в центре «Конькобежного спорта и фигурного катания» в Кистоне (штат Колорадо, США).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Февраль 1977 года
Международные спортивные соревнования в Колорадо
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в США